Vezdaea är ett släkte av svampar. Enligt Catalogue of Life ingår Vezdaea i familjen Vezdaeaceae, klassen Leotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Vezdaeaceae, klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Vezdaea